A Zona da Europa/África é uma das 3 zonas regionais da Copa Davis.

Equipes

Grupo I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III/Europa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III/África
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Disputas Grupo I

Disputas Grupo II

Grupo III

Europa

Ocorrerá entre 2 e 5 de maio, no Bulgarian National Tennis Centre "Carlsberg", em Sófia, Bulgária.

África

Ocorrerá na semana do dia 2 de julho, em Túnis, Tunísia.

Copa Davis de 2012